Le Parti démocrate populaire peut désigner :

 Parti démocrate populaire, parti politique français catholique actif de 1924 à 1944 ;
 Parti démocrate populaire, renommé Démocratie chrétienne en 1988, parti politique espagnol de droite actif de droite de 1982 à 1986 ;
 Parti démocrate populaire, parti politique fidjien actif de 2013 à 2018.